Le quatrième gouvernement Álvaro Figueroa y Torres Mendieta ou quatrième gouvernement du comte de Romanones est le gouvernement du Royaume d'Espagne,

Contexte

Composition

Notes et références

Articles connexes 

Romanones 4
1918 en Espagne
1919 en Espagne
Décembre 1918
Avril 1919